Аттестат — многозначный термин:
 Аттестат — документ о получении определённого уровня образования.
 Аттестат — документ, выдаваемый военнослужащему на право получения денежного или другого довольствия при переводе его по службе или посылке в длительную командировку.
 Аттестат — документ, удостоверяющий породистость животного.
 Аттестат — в дореволюционной России свидетельство, рекомендация о прохождении службы, выдававшееся при отставке.
 Аттестат зрелости.
 Аттестат (фильм) — художественный фильм (Украина, 1995).